Iver Hesselberg henviser til:

 Iver Hesselberg (1762-1838) – norsk officer og eidsvoldmand
 Iver Hesselberg (1780-1844) – norsk præst og stortingsmand